Indicator — це восьмий студійний альбом гурту Deine Lakaien, виданий 2010 року.

Трек-лист 1 
 One Night — 3:54
	Who'll Save Your World — 4:25
	Gone — 4:04
	Immigrant — 4:47
	Blue Heart — 4:12
	Europe — 5:26
	Along Our Road — 4:51
	Without Your Words — 4:00
	Six O'Clock — 4:05
	Go Away Bad Dreams — 4:37
	On Your Stage Again — 4:55
	The Old Man Is Dead — 4:07

Трек-лист 2 
Artwork By [Photos & Visuals] — Joerg Grosse Geldermann
Cello — B. Deutung
Guitar — Robert Wilcocks
Keyboards — Ernst Horn
Mastered By — Christoph Stickel
Producer — Ernst Horn
Recorded By — Ernst Horn
Recorded By [Additional Recordings] — Bodo Kommnick
Violin, Backing Vocals — Ivee Leon, Sharifa
Vocals — Alexander Veljanov

Альбоми Deine Lakaien
Альбоми у стилі дарквейв